Стефан VI может относиться к следующим лицам:

 Стефан V (VI) (? — 891) — папа римский (885—891)
 Стефан VI (VII)
 Иштван Батори — шестой король Венгрии с именем Иштван (Стефан).
 Стефан VI Рареш — господарь Молдавского княжества в 1551—1552 гг.